Кантаре́ллула ( «рюмочка») — род грибов семейства Рядовковых. Впервые был описан микологом Рольфом Зингером в 1936 году. Грибы несъедобные или условно-съедобные.

Морфология 
Плодовые тела шляпконожечные, с пластинчатым гименофором.

Грибы рода Cantharellula имеют небольшие (2-5 см в диаметре) плодовые тела с разветвленными пластинками, воронковидными шляпками. Споры грибов белого цвета. Плодоносят как большими группами, так и кругами, рядами. Некоторые представители рода Cantharellula краснеют при повреждении. Цвет серый или фиолетовый. Мякоть белая или красная. Сезон плодоношения — август-ноябрь

Представители

Примечания

Ссылки 
Грибы средней полосы 

Кантареллула бугорковая

Грибы Новосибирской области 

Cantharellula umbonata.

Рядовковые
Роды грибов